Джеральдина Ван Биббер (; ) — канадский политик, комиссар Юкона в 2005—2010 годы.

Ван Биббер — бывший член . Она также занимала пост ректора  и  администратора Юкона.

Ранее Ван Биббер работала в департаменте финансов Юкона. Ван Биббер работала в семейной туристической фирме, развивая туристическую индустрию Юкона. Она также сыграла важную роль в создании Ассоциации культуры и туризма коренных народов Юкона в качестве частного туроператора в 1992 году.

С 2001 по 2005 годы находилась на посту администратора Юкона.

1 июня 2006 года стала коммандором ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Переизбрана на выборах в Юконе в 2021 году.

Политическая карьера 
Ван Биббер объявила о своём намерении выдвинуть свою кандидатуру от Партии Юкона на выборах в Юконе в 2016 году. 7 ноября 2016 года она была избрана в Законодательную ассамблею Юкона.

В настоящее время Ван Биббер является членом Постоянного комитета по уставным документам и Постоянного комитета по назначениям в основные правительственные советы и комитеты. Она также является критиком партийного собрания Юкона в Департаменте образования, отделе по связям с аборигенами исполнительного совета и Департаменте туризма и культуры.

Награды 
В 2006 году награждена орденом Святого Иоанна (командор). В 2016 году Ван Биббер была награждена Орденом Канады — одной из самых высоких гражданских наград Канады —  за «роль в превращении территории в туристическое направление, координируя её туристическую индустрию и расширяя осведомленность о её уникальных культурах коренных народов».

Ван Биббер также является лауреатом Бриллиантовой юбилейной медали королевы.

Примечания 

Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения